Данстан () — английская фамилия.

Известные носители:
 Данстан (910—988) — английский святой, епископ Вустера и Лондона, архиепископ Кентерберийский.
 Данстан, Уильям (1895—1957) — австралийский кавалер Креста Виктории